Nome di due contee della Corea del Sud:

Contea di Goseong (Gangwon) – contea della provincia del Gangwon
Contea di Goseong (Gyeongsang Meridionale) – contea della provincia del Sud Gyeongsang